Hawker Siddeley – gruppo di aziende note per la loro produzione di aeromobili
 Hawker Beechcraft – azienda produttrice di aeromobili

 Elizabeth Hawker – fondista di corsa in montagna e ultramaratoneta britannica
 Lanoe Hawker – aviatore britannico